A 30 569-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az M30-as autópálya Hejőkeresztúri pihenőhelyének külső útja a sztráda Miskolc felé tartó forgalmában.

Ezen a szakaszon az M30-as észak-északkelet felé halad és a 11,600-as kilométerszelvényénél tart; mindkét pályaoldal pihenőjét úgy képezték ki, hogy ott két útszakasz, egy hosszabb belső és egy rövidebb külső számozódik országos közútként. Topográfiailag a pihenőhelyet úgy hozták létre, hogy a Miskolc felé vezető oldal pihenőjén mindkét ágnak körülbelül az utolsó harmada, a Budapest felé vezető oldal pihenőjén pedig a belső, hosszabb út első mintegy negyedrésze Muhi területén húzódik.

A 30 569-es számozást a Budapest felől érkező forgalmat kiszolgáló külső, rövidebb ág viseli, melynek teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 174 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 27.

Jegyzetek

30569
30569